Рим — многозначное понятие:

 Рим () — столица Италии, в прошлом — Римской империи.
 Рим — разговорное обозначение Римской империи.
 Древний Рим — одна из ведущих цивилизаций Древнего мира и античности, названа по главному городу.
 Второй Рим — одно из названий Константинополя, который был столицей Римской империи в IV веке.
 Третий Рим — европейская религиозно-историософская и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.

Топоним 
 Рим, Рома () — провинция в Италии, в регионе Лацио.
 Рим — департамент Французской империи на территории Италии
 Рим — населённый пункт в Хорватии, входит в город Бузет.
 Рим () — квартал города Мюнхен.

Фамилия 
 Рим, Вольфганг (род. 1952) — немецкий композитор и педагог.
 Рим, Генри Мейнелл (1859—1920) — английский художник, символист и постимпрессионист.
 Керрин () — австралийская биатлонистка.
 Рим Кин (1911—1959) — камбоджийский писатель.
 Рим, Лавиния Эллен (1847—1914) — американская скульптор.
 Рим, Мерван — французский певец и актёр алжирского происхождения.
 Рим, Тим (род. 1987) — американский футболист.
 Рим, Эдуард Карл Август (1830—1888) — германский протестантский богослов и педагог.

В культуре 
 «Рим» (, ) — кинокомедия, драма, притча, Италия — Франция, 1972 год. Режиссёр — Федерико Феллини.
 «Рим» () — 22-серийная историческая драма, транслировалась на телеканалах HBO, BBC и RAI с 2005 года.
 «Рим» — отрывок из незавершённого романа Гоголя «Аннунциата» (1838—1839).
 «Rome» — музыкальный коллектив из Люксембурга.

Аббревиатура 
 РИМ — рекламно-информационные материалы.

Другое 
 Рим. — сокращение, используемое для ссылок на «Послание к Римлянам».
 (472) Рим — астероид, открытый в 1901 году.

См. также 

 
 
 Далёкий Рим
 Римгорское